Паван Сухдев (Pavan Sukhdev; род. 30 марта 1960, Нью-Дели, Индия) — индийский -. Посол доброй воли ЮНЕП (2012), президент WWF International (с января 2018). В 2008—2011 гг. руководитель исследований проекта . 14 лет проработал в Deutsche Bank (с 1994 года), достигнув там должности управляющего директора.
Лауреат премии Тайлера (2020).

Основатель и CEO специализированной консалтинговой фирмы GIST Advisory. Входит в советы Conservation International и .

Автор книги ‘Corporation 2020’, которую написал во время преподавания в Йеле в 2011-12 гг.
В 2011 году выступал на конференции TED. В 2010 и 2011 гг. докладчик в Давосе.

Отец двух дочерей.

 Награды и отличия
 Личность 2010 года, «Environmental Finance»
 Медаль Institute of Ecology and Environmental Management (IEEM), Великобритания (2011)
 McCluskey Fellowship, Йель (2011)
 Gothenburg Award for Sustainable Development (2013)
 Bernhard Grzimek Prize for Biodiversity (2015)
 Blue Planet Prize (2016)
 Премия Тайлера (2020)

Примечания

Ссылки 
 https://cbey.yale.edu/our-community/pavan-sukhdev
 https://www.greengrowthknowledge.org/person/pavan-sukhdev
 https://naturalcapitalforum.com/speakers/detail/pavan-sukhdev
 http://www.teebweb.org/about/teeb-study-leader/
 https://www.af-info.or.jp/better_future/html/vol_V/2016/Mr_Sukhdev/2016a_Sukhdev1.html
 The banker trying to put a value on nature (16 May 2011)
 'Nobel for environment': India’s Pavan Sukhdev wins Tyler Prize (27 Jan 2020)

Экономисты-энвайронменталисты
Лауреаты премии «Голубая планета»
Лауреаты премии Тайлера